Габерје може бити:

 Габрје (Лендава), насељено мјесто у општини Лендава, Република Словенија
 Габрје (Доброва-Полхов Градец), насељено мјесто у општини Доброва-Полхов Градец, Република Словенија
 Габрје (Ново место), насељено мјесто у општини Ново место, Република Словенија
 Габрје (Толмин), насељено мјесто у општини Толмин, Република Словенија
 Габрје под Лимбарско Горо, насељено мјесто у општини Моравче, Република Словенија
 Габрје под Шпилком, насељено мјесто у општини Луковица, Република Словенија
 Габрје при Добови, насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Габрје при Илови Гори, насељено мјесто у општини Гросупље, Република Словенија
 Габрје при Јанчах, насељено мјесто у општини Љубљана, Република Словенија
 Габрје при Сотески, насељено мјесто у општини Долењске Топлице, Република Словенија
 Габрје при Стични, насељено мјесто у општини Иванчна Горица, Република Словенија